Detta är en lista över de 304 kommunerna i departementet Aveyron i Frankrike.

Aveyron
Kommuner Aveyron